<small>
Ibach |
Ibbenbüren |
Ichenhausen |
Ichstedt |
Ichtershausen |
Icking |
Idar-Oberstein |
Idelberg |
Iden |
Idenheim |
Idesheim |
Idstedt |
Idstein |
Iffeldorf |
Iffezheim |
Ifta |
Igel |
Igensdorf |
Igersheim |
Iggensbach |
Iggingen |
Igling |
Ihlewitz |
Ihlienworth |
Ihlow |
Ihlow |
Ihringen |
Ihrlerstein |
Ilberstedt |
Ilbesheim |
Ilbesheim bei Landau in der Pfalz |
Ilfeld |
Illerich |
Illerkirchberg |
Illerrieden |
Illertissen |
Illesheim |
Illingen |
Illingen |
Illmensee |
Illschwang |
Ilmenau |
Ilmmünster |
Ilmtal |
Ilsede |
Ilsenburg (Harz) |
Ilsfeld |
Ilshofen |
Ilvesheim |
Immekath |
Immelborn |
Immendingen |
Immenhausen |
Immenreuth |
Immenstaad am Bodensee |
Immenstadt i. Allgäu |
Immenstedt |
Immenstedt |
Immerath |
Immert |
Immesheim |
Impflingen |
Imsbach |
Imsweiler |
Inchenhofen |
Inden |
Ingelbach |
Ingeleben |
Ingelfingen |
Ingelheim am Rhein |
Ingendorf |
Ingenried |
Ingersheim |
Ingersleben |
Ingoldingen |
Ingolstadt |
Innernzell |
Inning am Ammersee |
Inning am Holz |
Insel |
Insheim |
Insingen |
Insul |
Inzell |
Inzigkofen |
Inzlingen |
Iphofen |
Ippenschied |
Ippesheim |
Ipsheim |
Irchenrieth |
Irlbach |
Irmenach |
Irmtraut |
Irndorf |
Irrel |
Irrhausen |
Irsch |
Irschenberg |
Irsee |
Irxleben |
Isen |
Isenburg |
Isenbüttel |
Iserlohn |
Isernhagen |
Isert |
Ismaning |
Isny im Allgäu |
Ispringen |
Isselbach |
Isselburg |
Isseroda |
Issersheilingen |
Issigau |
Issum |
Isterberg |
Itterbeck |
Ittlingen |
Itzehoe |
Itzgrund |
Itzstedt | 
Iven |
Ivenack |
Ivenrode |

Jabel |
Jachenau |
Jacobsdorf |
Jade |
Jaebetz |
Jagel |
Jagsthausen |
Jagstzell |
Jahnsdorf/Erzgeb. |
Jahrsdorf |
Jahrstedt |
Jakobsdorf |
Jakobsweiler |
Jameln |
Jamlitz |
Jämlitz-Klein Düben |
Jandelsbrunn |
Janisroda |
Janneby |
Jänschwalde |
Japenzin |
Jardelund |
Jarmen |
Jarplund-Weding |
Jatznick |
Jävenitz | 
Jeber-Bergfrieden |
Jeckenbach |
Jeeben |
Jeetze |
Jeggau |
Jeggeleben |
Jelmstorf |
Jembke |
Jemgum |
Jena |
Jenalöbnitz |
Jengen |
Jerchel |
Jerchel |
Jerichow |
Jerrishoe |
Jersbek |
Jerxheim |
Jesberg |
Jesendorf |
Jesenwang |
Jeseritz |
Jesewitz  |
Jessen (Elster) |
Jeßnitz (Anhalt) |
Jesteburg |
Jestetten |
Jettenbach |
Jettenbach |
Jettingen |
Jettingen-Scheppach |
Jetzendorf |
Jevenstedt |
Jever | 
Joachimsthal |
Jockgrim |
Johannesberg |
Johanngeorgenstadt |
Johanniskirchen |
Jöhstadt | 
Joldelund |
Jonaswalde |
Jonsdorf |
Jördenstorf |
Jork |
Jörl |
Jossgrund | 
Jübar |
Jübek |
Jüchen |
Jückelberg |
Jucken |
Judenbach |
Jugenheim in Rheinhessen |
Jühnde |
Juist |
Julbach |
Jülich |
Juliusburg |
Jungingen |
Jünkerath |
Jürgenshagen |
Jürgenstorf |
Jüterbog |
Jütrichau |
Jützenbach |

I-J